Leonel Maciel (rukometaš), argentinski rukometaš
Leonel Maciel (umjetnik), meksički umjetnik